Rochlitz ist der Name von

 Orten:
 Rochlitz, Stadt in Sachsen
 deutsche Bezeichnung von Rokytnice nad Jizerou, Stadt im Riesengebirge in Böhmen (Tschechien)

 Verwaltungseinheiten:
 Amt Rochlitz, Verwaltungseinheit des Kurfürstentums Sachsen (1210 bis 1856)
 Amtshauptmannschaft Rochlitz, Verwaltungsbezirk im Königreich Sachsen (1871 bis 1918) und im späteren Freistaat Sachsen (1918 bis 1939)
 Landkreis Rochlitz, Verwaltungsbezirk im Freistaat Sachsen (1939 bis 1952)
 Kreis Rochlitz, Verwaltungseinheit im Bezirk Karl-Marx-Stadt der DDR (1952 bis 1990) und des Freistaats Sachsen (1990 bis 1994)

 Personen:
 eine adlige Familie von Rochlitz
 Arthur Rochlitz (1882–1958), deutscher Konteradmiral
 Eduard Rochlitz (1829–1904), deutscher Fernmelde-Ingenieur, preußischer Baubeamter und Hochschullehrer
 Elisabeth von Rochlitz, siehe Elisabeth von Hessen (1502–1557), hessische Prinzessin und durch Heirat Erbprinzessin von Sachsen
 Friedrich Rochlitz (1769–1842), deutscher Erzähler und Musikschriftsteller
 Johann Friedrich Rochlitz, siehe Friedrich Rochlitz
 Jürgen Rochlitz (1937–2019), deutscher Politiker und Wissenschaftler
 Otto Rochlitz (1827–1872), preußischer Landrat und Abgeordneter
 Rainer Rochlitz (1946–2002), deutsch-französischer Philosoph, Kunsthistoriker und Übersetzer